Waalhaven (Rotterdam), een van de Rotterdamse havens
Waalhaven (Nijmegen), een haven in Nijmegen
Waalhaven (wijk), een wijk van Rotterdam
Vliegveld Waalhaven, een voormalig vliegveld in Rotterdam
een emplacement van de Rotterdamse Havenspoorlijn Rotterdam
Waalhaven (bedrijf)